Devis Boschiero – pugile italiano
 Erica Boschiero – cantautrice italiana
 Riccardo Boschiero – militare e partigiano italiano
 Sergio Boschiero – politico e giornalista italiano